Церковь Тэбю () — средневековая церковь, принадлежащая диоцезу Стокгольма. Каменная церковь была построена во второй половине XIII века. Церковь известна своими хорошо сохранившимися фресками Альбертуса Пиктора.

История 
Церковь была построена во второй половине XIII века. Это одна из первых церковных построек с квадратным храмовым залом. В середине XIV века была добавлена ризница, и около 100 лет спустя был построен входной портал-комната. Во второй половине XV века плоский деревянный потолок был заменён сводчатым. Алтарная картина датируется 1470-ми годами. В крыльцо церкви погружён рунический камень.

Живопись 
Самой известной картиной церкви несомненно является «Смерть, играющая в шахматы». Говорят, что именно эта картина вдохновила режиссёра Ингмара Бергмана на аналогичную сцену в фильме «Седьмая печать». Мотив картины весьма необычен и известен лишь по ещё одному источнику.

Главным вдохновением для картин была Библия бедных, сборник событий из Священной Библии. Церковь, вместе с фресками, была полностью восстановлена в 1994 году.

Внутреннее убранство 
На алтарной картине с 1470-х годов изображена сцена Голгофы; алтарь окружён скульптурой святого Олава. Кафедра относят к 30-м годам семнадцатого века; изначально она была помещена в часовню бывшего замка Стокгольма Тре-Крунур.

Галерея

Примечания 

Стокгольм (лен)
Лютеранские храмы Швеции